Nederlands Radar Proefstation, een Nederlands laboratorium voor radartechnologie (1947-1993)
 Nationaal-Religieuze Partij, een voormalige Israëlische politieke partij